Ingentia è un genere estinto di dinosauro sauropode lessemsauride vissuto nel Triassico superiore (Norico-Retico), in Argentina. Il genere contiene una singola specie, ossia Ingentia prima, descritta da Cecilia Apaldetti, Ricardo Nestor Martínez, Ignacio Alejandro Cerda, Diego Pol e Oscar Alcober, nel 2018. Il nome significa "primo gigante".

Ingentia fu uno dei primi grandi animali del suo habitat, con una lunghezza di 10 metri (32,8 piedi), per un peso di circa 10 tonnellate (9,8 tonnellate lunghe, 11 tonnellate corte). Animali come Ingentia e Lessemsaurus avrebbero in seguito dato origine ai grandi sauropodomorfi.

Ingentia è conosciuto da due esemplari: l'esemplare tipo, PVSJ 1086, scoperto all'interno della Formazione Quebrada del Barro nel nord-ovest dell'Argentina, e PVSJ 1087, composto da cinque vertebre caudali, entrambe le ulne e radii, il perone sinistro e un piede destro.

Un'analisi filogenetica eseguita da Apaldetti et al. nominò una nuova famiglia che univa Ingentia, Lessemsaurus e Antetonitrus, che chiamarono Lessemsauridae. Come altri lessemsauridi, Ingentia aveva vertebre cervicali molto pneumatiche e molto corte antero-posteriormente ma alte, una lama distale estesa sulla scapola e braccia relativamente mobili ma in grado di sostenere il tronco. A seconda della definizione di Sauropoda, il clade è il più antico taxon sauropode, o il taxon sorella del clade Sauropoda. L'analisi filogenetica è mostrata di seguito:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sauropodi